Meconematinae — подсемейство кузнечиков.

Распространение 
Встречаются на всех материках (кроме Антарктиды), главным образом в тропиках.

Описание 
Мелкие кузнечики зелёного или зеленовато-жёлтого цвета, древесные. Усики заметно длиннее тела. Простернум невооружённый. Голова гипогнатическая (или опистогнатическая). Голени с заметными шипами. Тимпанальные органы открытые или видоизменённые. Есть хищные и растительноядные группы. Самцы всех видов, в отличие от многих других длинноусых прямокрылых, не обладают органом стрекотания, поэтому не поют, а лишь слегка постукивают задними ногами.

Классификация 
Около 80 родов. Близки к подсемейству Phasmodinae, иногда включают в Listroscelidinae или рассматривают как отдельное семейство Meconematidae (Meconemidae).

 Meconematini Burmeister 1838
 Abaxinicephora Gorochov & Kang, 2005
 Acosmetura Liu, 2000
 Afroconema Gorochov, 1993
 Alloteratura Hebard, 1922
 Alloxiphidiopsis Liu & Zhang, 2007
 Borneratura Gorochov, 2008
 Breviratura Gorochov, 2008
 Cecidophagula Uvarov, 1939
 Chandozhinskia Gorochov, 1993
 Cyrtaspis Fischer, 1853
 Decma Gorochov, 1993
 Dinoteratura Gorochov, 1998
 Euanisous Hebard, 1922
 Euxiphidiopsis Gorochov, 1993
 Exoteratura Gorochov, 2002
 Gonamytta Beier, 1965
 Indokuzicus Gorochov, 1998
 Indoteratura Ingrisch & Shishodia, 2000
 Kuzicus Gorochov, 1993
 Leptoteratura Yamasaki, 1982
 Meconema Serville, 1831
 Nefateratura Ingrisch & Shishodia, 2000
 Neoxizicus Gorochov, 1998
 Odonturisca Gorochov, 2008
 Paracosmetura Liu, 2000
 Paranicephora Gorochov, 2001
 Paraxizicus Gorochov & Kang, 2005
 Phlugiolopsis Zeuner, 1940
 Pseudokuzicus Gorochov, 1993
 Pseudoteratura Gorochov, 1998
 Sinocyrtaspis Liu, 2000
 Sinoxizicus Gorochov & Kang, 2005
 Tamdaora Gorochov, 1998
 Teratura Redtenbacher, 1891
 Xiphidiola Bolívar, 1906
 Xiphidiopsis Redtenbacher, 1891
 Xiphidonema Ingrisch, 1987
 Xizicus Gorochov, 1993
 Phlugidini Eichler 1938
 Asiophlugis Gorochov, 1998
 Austrophlugis Rentz, 2001
 Cephalophlugis Gorochov, 1998
 Indiamba Rentz, 2001
 Lucienola Gurney, 1975
 Odontophlugis Gorochov, 1998
 Phlugiola Karny, 1907
 Phlugis Stål, 1861
 Poecilomerus Karny, 1907
 incertae sedis
 Acilacris Bolívar, 1890
 Acyrtaspis Bei-Bienko, 1955
 Africariola Naskrecki, 1996
 Afromeconema Massa, 1997
 Afrophisis Jin & Kevan, 1991
 Amytta Karsch, 1888
 Amyttacta Beier, 1965
 Amyttella Beier, 1965
 Amyttopsis Beier, 1965
 Amyttosa Beier, 1965
 Anepitacta Brunner von Wattenwyl, 1891
 Aroegas Péringuey, 1916
 Asymmetricercus Mitoki, 1999
 Brachyamytta Naskrecki, 2008
 Canariola Uvarov, 1940
 Cononicephora Gorochov, 1993
 Cosmetura Yamasaki, 1983
 Cyrtopsis Bei-Bienko, 1962
 Dasylistroscelis Mello-Leitão, 1940
 Gibbomeconema Ishikawa, 1999
 Grigoriora Gorochov, 1993
 Kinkiconocephalopsis Kano, 1999
 Meconemopsis Karny, 1922
 Microconocephalopsis Tominaga & Kano, 1999
 Neocononicephora Gorochov, 1998
 Nicephora Bolívar, 1900
 Nipponomeconema Yamasaki, 1983
 Omkoiana Sänger & Helfert, 2002
 Orophilopsis Chopard, 1945
 Paracilacris Chopard, 1955
 Phlugidia Kevan, 1993
 Proamytta Beier, 1965
 Shikokuconocephalopsis Kano, 1999
 Taiyalia Yamasaki, 1992
 Tettigoniopsis Yamasaki, 1982
 Thaumaspis Bolívar, 1900

См. также 
 Acridoxena hewaniana

Примечания

Литература 
 Rentz D.C.F. 2010. A Guide to the Katydids of Australia. pp.109—113.

Ссылки 
 Orthoptera subfamily Meconematinae. orthoptera.speciesfile.org
 subfamily Meconematinae. biolib.cz

Настоящие кузнечики
Подсемейства насекомых